Lehen steht für:

 erbliches Nutzungsrecht an einer fremden Sache, siehe Lehnswesen
 Lehen (Einheit), Flächenmaß im mittelalterlichen Bergbau

Lehen ist der Familienname folgender Personen:
 Ľudo Lehen (1925–2014), slowakischer Maler und Schachkomponist

Lehen ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in Deutschland:
 Lehen (Amtzell), Ortsteil von Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Lehen (Deggenhausertal), Ortsteil von Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Lehen (Eschbronn), Ortsteil von Eschbronn, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Lehen (Freiburg im Breisgau), eingemeindeter Ort von Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Lehen (Lenzkirch), Ortsteil von Lenzkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Lehen (Schömberg), Ortsteil von Schömberg, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Lehen (Schramberg), Ortsteil von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Lehen (Stuttgart), ein Ortsteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Lehen (Todtmoos), Ortsteil von Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Lehen (Triberg im Schwarzwald), Ortsteil von Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lehen (Winden im Elztal), Ortsteil von Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

 Lehen (Abensberg), Ortsteil von Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Lehen (Aicha vorm Wald), Ortsteil von Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Lehen (Altfraunhofen), Ortsteil von Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Lehen (Bernbeuren), Ortsteil von Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Lehen (Bernhardswald), Ortsteil von Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Lehen (Bindlach), Wohnplatz von Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lehen (Falkenberg), Ortsteil von Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lehen (Feichten an der Alz), Ortsteil von Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Lehen (Fischbachau), Ortsteil von Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Lehen (Fürstenstein), Ortsteil von Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Lehen (Gaißach), Ortsteil von Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lehen (Garching an der Alz), Ortsteil von Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Lehen (Großkarolinenfeld), Ortsteil von Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lehen (Hausham), Ortsteil von Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Lehen (Hohenthann), Ortsteil von Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Lehen (Kollnburg), Ortsteil von Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Lehen (Krummennaab), Ortsteil von Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lehen (Lindberg), Ortsteil von Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Lehen (Loiching), Ortsteil von Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lehen (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Lehen (Neufraunhofen), Ortsteil von Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Lehen (Niederaichbach), Ortsteil von Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Lehen (Petting), Ortsteil von Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lehen (Pfaffing), Ortsteil von Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lehen (Prackenbach), Ortsteil von Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Lehen (Reisbach), Ortsteil von Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lehen (Sankt Wolfgang), Ortsteil von Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Lehen (Schöllnach), Ortsteil von Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Lehen (Simbach), Ortsteil von Simbach (bei Landau), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lehen (Soyen), Ortsteil von Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lehen (Steinhöring), Ortsteil von Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Lehen (Tacherting), Ortsteil von Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lehen (Taufkirchen (Vils)), Ortsteil von Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Lehen (Velden), Ortsteil von Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Lehen (Wackersberg), Ortsteil von Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lehen (Weidenberg), Ortsteil von Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lehen (Wenzenbach), Ortsteil von Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Lehen (Wittibreut), Ortsteil von Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lehen (Wolnzach), Ortsteil von Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, Bayern
 Lehen (Wurmsham), Ortsteil von Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Lehen (Zeilarn), Ortsteil von Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lehen (Ibbenbüren), Ortsteil von Ibbenbüren, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Lehen (Obergurig), Ortsteil von Obergurig, Landkreis Bautzen, Sachsen

Gemeindeteile in Österreich:
 Lehen (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland Bezirk Melk, Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Hollenthon), Ortschaft der Gemeinde Hollenthon in Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Mank), Ortschaft der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Leiben), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Lunz), Ortsteil der Gemeinde Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Miesenbach), Rotte in der Gemeinde Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Oberndorf), Katastralgemeinde an der Melk in Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Kirchberg), Katastralgemeinde von Kirchberg am Wechsel in Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft der Marktgemeinde Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Wiesmath), Ortsteil in der Gemeinde Wiesmath, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Lehen (Gemeinde Altheim), Ortschaft der Stadt Altheim (Oberösterreich), Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Bad Kreuzen), Ortschaft von Bad Kreuzen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Baumgartenberg), Ortschaft von Baumgartenberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Freinberg), Ortschaft von Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Grein), Ortschaft von Grein, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft der Gemeinde Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Holzhausen), Ortschaft der Gemeinde Holzhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Kallham), Ortsteil von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Katsdorf), Ortsteil von Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Lehen (Kefermarkt), Ortslage von Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Ortsteil von Mitterkirchen, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Mettmach), Ortschaft von Mettmach, Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Pühret), Ortschaft von Pühret, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Raab), Ortsteil von Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Schildorn), Ortschaft von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde St. Roman), Ortsteil von St. Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Tumeltsham), Ortschaft der Gemeinde Tumeltsham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Wendling), Ortschaft der Gemeinde Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Lehen (Gemeinde Annaberg-Lungötz), Ort bei Annaberg-Lungötz, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Lehen (Gemeinde Anthering), Ortschaft von Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Lehen (Gemeinde Bischofshofen), Ortslage bei Bischofshofen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Lehen (Gemeinde Pfarrwerfen), Weiler in der Gemeinde Lend, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Lehen (Gemeinde Pfarrwerfen), Ortschaft von Pfarrwerfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Lehen (Salzburg), Stadtteil der Stadt Salzburg
 Lehen (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Lehen (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil und Katastralgemeinde von Sankt Veit im Pongau, Land Salzburg
 Lehen (Gemeinde Haus), Ortschaft der Gemeinde Haus, Bezirk Liezen, Steiermark
 Lehen (Gemeinde Rohrbach), Ortsteil der Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lehen (Gemeinde Pöllau), Ortsteil der Gemeinde Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lehen (Gemeinde Vorau), Ortslage der Ortschaft Reinberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lehen (Gemeinde Anras), Ortschaft von Anras, Bezirk Lienz, Tirol
 Lehen (Gemeinde Telfs), Ortschaft von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Lehen (Gemeinde Umhausen), Weiler in der Ortschaft Niederthai, Gemeinde Umhausen, Tirol

Baulichkeiten:
 Burg Lehen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schloss Lehen – mehrere Schlösser

Siehe auch:
 Leen
 Lehn